44-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 9-й среди юношей и девушек состоялся в шведском Турсбю (лен Вермланд) с 27 января по 2 февраля 2010 года.

Соревнования прошли среди юношей и девушек (до 19 лет), и юниоров и юниорок (до 21 года). Всего разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Участники 
Сборная России
Главный тренер — Валерий Польховский

Сборная Германии

Сборная Норвегии

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт IBU
 Статья на championat.ru
 Статья на сайте СБР

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2010 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Швеции
Январь 2010 года
Февраль 2010 года
Спорт в Швеции в 2010 году
Международные соревнования по биатлону в Швеции